Silver Bay ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Silver Bay (Minnesota)
 Silver Bay (New York)